Насьональ 1 1975/1976 () — 12-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1975/76 на сайте rsssf.com 

1975/1976
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 1975 году
1976 год в Алжире